Namnlösen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Namnlösen (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (4,42 ha)
Namnlösen (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Namnlösen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Namnlösen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Namnlösen (Särna socken, Dalarna, 683722-133171), sjö i Älvdalens kommun,  (6,91 ha)
Namnlösen (Särna socken, Dalarna, 683821-133255), sjö i Älvdalens kommun, 
Namnlösen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (7,41 ha)
Namnlösen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Namnlösan
Namnlöstjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn